{{Карточка ФК
|название =  Аполлон (Лимасол)
|логотип = Apollon-Limassol.png
|полное название = Απόλλων Λεμεσού
|основан = 14 апреля 1954
|прозвища = Thrylos (Легенда)Kianolefkoi (Бело-синие)Fygas'' (Беглые)
|стадион = «Цирион Атлетик»Лимасол
|вместимость = 13 500
|президент =  Никос Кирзис
|тренер =   Константинос Макридис
|соревнование = Дивизион А
|сезон = 2021/22
| место =  Чемпион
| рейтинг = 110-е место в рейтинге УЕФА
|сайт = Официальный сайт
|текущий сезон = 
| pattern_la1 = _apollon2021h
| pattern_b1 = _apollon2021h
| pattern_ra1 = _apollon2021h
| pattern_sh1 = 
| pattern_so1 = 
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = 0070FF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_la2 = _apollon2223a
| pattern_b2 = _apollon2223a
| pattern_ra2 = _apollon2223a
| pattern_sh2 = 
| pattern_so2 = 
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
}}

«Аполло́н» () — кипрский профессиональный футбольный клуб из города Лимасол. Основан 14 апреля 1954 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Цирион Атлетик» вместимостью свыше 13 000 зрителей. Действующий участник Дивизиона А, высшей лиги чемпионата Кипра по футболу.

Помимо футбольной команды под эгидой клуба выступают коллективы по баскетболу и волейболу: баскетбольный и  клубы, а также женская футбольная .

Основной соперник команды в чемпионате — клуб АЕЛ из того же города, матчи с которым именуются «лимасольским дерби».

История

Достижения клуба 
 Дивизион А
  Чемпион (4): 1990/91, 1993/94, 2005/06, 2021/22
  Вице-чемпион (5): 1983/84, 1988/89, 1992/93, 1996/97, 2017/18
  Бронзовый призёр (9): 1985/86, 1991/92, 1997/98, 2003/04, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19

 Второй дивизион
  Чемпион (1): 

 Кубок Кипра
  Победитель (9): , , , , , 2009/10, 2012/13, , 
  Финалист (8): , , , , , , 2010/11, 2017/18

 Суперкубок Кипра
  Победитель (3): 2006, , 
  Финалист''' (11): 1966, 1967, 1982, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2001, 2010,

Статистика выступлений с 2000 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Цвета и форма 
Эмблемой клуба является древнегреческий олимпийский бог Аполлон, считавшийся богом Солнца, поэзии и музыки. Цветами команды являются синий и белый, представляющие цвета греческого флага, поскольку история создания футбольного клуба тесно связана с борьбой кипрского народа за воссоединение с континентальной Грецией.

Известные игроки 

  Синиша Добрашинович
  Константинос Макридис
  Федерико Домингес
  Гастон Сангой
  Симеон Славчев
  Виктор Зубарев
  Аруна Бабангида
 / Стефано Зеедорф
  Овидиу Дэнэнаэ
  Адриан Йенчи
  Ян Резек
  Маурисио Пинилья

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форум болельщиков
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Кипра
ФК «Аполлон» Лимасол